Ferronetti ist der Familienname folgender Personen:
 Damiano Ferronetti (* 1984), italienischer Fußballspieler
 Ignazio Ferronetti (1908–??), italienischer Filmeditor und Regisseur